Росишки — топоним

Украина 
 Росишки — село,  Петропавловский район,  Днепропетровская область
 Росишки — село,  Тетиевский район,  Киевская область